Nerling steht für:

 Nerling (Cartoonist), Matthias Kucziensky, deutscher Cartoonist

Nerling ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Nerling (* 1980), deutscher Rechtsextremist